Bifidocarpus är ett släkte av svampar. Bifidocarpus ingår i familjen Onygenaceae, ordningen Onygenales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bifidocarpus